Пато́н — прізвище.
 Патон Борис Євгенович (1918—2020) — український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (з 1962). Перший нагороджений званням Героя України. Директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України (з 1953).
 Патон Володимир Євгенович (1917—1987) — український науковець радянських часів, доктор технічних наук, заслужений винахідник УРСР, лауреат Сталінської премії 3-го ступеню, Державної премії УРСР.
 Патон Євген Оскарович (1870—1953) — радянський учений у галузі зварювальних процесів і мостобудування. Академік АН УРСР (1929). Заслужений діяч науки УРСР (1940). Герой Соціалістичної Праці (1943). Фундатор і перший керівник Інституту електрозварювання АН України.
 Патон Євгенія Борисівна (1956—2009) — український вчений у галузі генетичної інженерії та біотехнології рослин. Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України (2006).
 Патон Микола Іванович — контр-адмірал флоту Української Держави.
 Патон Петро Іванович — контр-адмірал, комісар флоту і портів Чорного та Азовського морів Української Держави.
 Патон Петро Оскарович (Ніцца, 21 вересня 1872 — Бересть) — барон. Український державний діяч.

Географія 
 Міст Патона

Див. також 
 Паттон
 Патони

Джерела 
 Дмитрієнко М. Ф., Томазов В. В., Матеріали до геніалогії Патонів
Прізвища